Буцинський Дмитро Тимофійович (1851—1891) — російський революціонер.
 Буцинський Петро Микитович (1853—1916) — український вчений-історик, доктор російської історії, професор, дійсний статський радник.